Hensley peut désigner :

Patronyme 

 Clay Hensley (né en 1979), joueur de baseball américain ; 
 John Hensley (né en 1977), acteur américain ;
 Joe L. Hensley (1926-2007), avocat, avocat général et écrivain américain, auteur de roman policier et de science-fiction ;
 Ken Hensley (1945-2020), auteur-compositeur-interprète britannique ;
 Pamela Hensley (née en 1950), actrice américaine.

Toponyme 
 Hensley, ville de l'Arkansas.